

Brezje Dobransko – frazione del comune di Skrad

Brezje (it. Montemaggiore) – frazione del comune di Taipana

Brezje – frazione del comune di Circonio
 Brezje – frazione della città di Novo mesto
 Brezje – frazione del comune di Sveti Jurij ob Ščavnici
 Brezje pod Nanosom (it. Bresie) – frazione del comune di Postumia
 Brezje pri Bojsnem – frazione del comune di Brežice
 Brezje pri Grosupljem – frazione del comune di Grosuplje
 Brezje pri Ločah – frazione del comune di Slovenske Konjice
 Brezje pri Poljčanah – frazione del comune di Slovenska Bistrica
 Brezje pri Slov. Bistrici – frazione del comune di Slovenska Bistrica
 Brezje pri Trebelnem – frazione del comune di Mokronog-Trebelno
 Brezje pri Veliki Dolini – frazione del comune di Brežice
 Staro Brezje – frazione del comune di Kočevje